Dwoista Turnia – turnia w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Dwoista Turnia – turnia na Górze Zborów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Dwoista Turnia – turnia w słowackich Tatrach Wysokich (w Granatach Wielickich)